Els amebozous (Amoebozoa) són un dels grups principals de protists ameboides, incloent a la majoria dels que es mouen per mitjà del flux intern de citoplasma.

Els seus pseudopodis són de tipus rom, en forma de dit i es denominen lobopodis. La majoria són unicel·lulars i són comuns al sòl i en hàbitats aquàtics. La nutrició és heteròtrofa, alimentant-se per fagocitosi de bacteris, altres protists o matèria orgànica morta. Alguns es troben en simbiosi amb altres organismes, mentre que altres són paràsits patògens. Les cèl·lules dels amebozoos poden estar nues o cobertes per una teca i de vegades presenten flagels.

La mida dels amebozous és molt variable. Molts mesuren només 10-20 micres, però també s'inclouen molts dels protozous més grossos. La famosa espècie Amoeba proteus pot arribar a 800 micres i, en part a causa de la seva grandària, s'estudia sovint com a cèl·lula representativa. Les amebes multinucleadas Chaos i Pelomyxa poden arribar a tenir diversos mil·límetres de longitud i alguns mixomicets, com Fuligo septica, poden arribar a cobrir diversos metres quadrats.

Amoebozoa inclou també Mycetozoa (mixomicets o fongs mucilaginosos), formes multinucleadas o multicel·lulars que produeixen espores i que són generalment visibles a simple vista.

El grup comprèn unes 4200 espècies.

Filogènia 
El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els diferents grups d'unikonts:

El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els grups d'amebozous, d'acord amb Cavalier-Smith:

Classificació 
Les amebes procedeixen probablement d'organismes flagel·lats i algunes formes retenen encara els seus flagelos.6 3 Amoebozoa es divideix en dos subfílums amb suport de filogènies moleculars: Conosa i Lobosa. La majoria dels membres de Conosa presenten un o dos flagels, són multiflagel·lats (per exemple, Multicilia i Pelomyxa) i fins i tot les formes que van perdre els flagells conserven encara l'organització de microtúbuls del centrosoma. En canvi, els membres de Lobosa van perdre flagels, centríols i també generalment l'organització de microtúbuls del centrosoma a l'evolucionar a la manera de locomoció basat en fluxos de citoplasma i en la contractibilitat de el complex d'actina-miosina.7 Alguns membres de Conosa són anaerobis, per exemple Pelomyxa i Entamoeba.

La classificació dels amebozous és la següent:

 Subfílum Lobosa
 Classe Cutosea
 Classe Discosea
 Classe Tubulinea
 Subfílum Conosa
 Classe Variosea
 Classe Archamoebea
 Infrafílum Mycetozoa (=Myxomycota)

Referències